Pelochares är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant och Claudius Rey 1869. Pelochares ingår i familjen lerstrandbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lerstrandbaggar
Pelochares